Виго — топоним и фамилия:

 Виго, Джобатта (1844—1891) — итальянский поэт, писавший на генуэзском диалекте.
 Виго, Жан (1905—1934) — французский кинорежиссёр.

Топоним 
  — бухта в Испании.
 Виго — важный портовый и промышленный город на северо-западе Испании.
 Виго — административно-территориальный округ в штате Индиана (США).
 Виго — район в Испании, входит в провинцию Понтеведра в составе автономного сообщества Галисия.
 Виго-ди-Кадоре — коммуна в Италии, располагается в регионе Венето.
 Виго-ди-Фасса — коммуна в Италии, располагается в регионе Трентино — Альто-Адидже.
 Виго-Рендена — коммуна в Италии, располагается в регионе Трентино — Альто-Адидже.